Bogatić je lahko:
 Bogatić, Drniš (Hrvaška)
 Bogatić, Promina (Hrvaška)
 Bogatić, Valjevo (Srbija)
 Bogatić (Srbija)